Chronis ist der Familienname folgender Personen:

 Dinos Angelidis-Chronis (* 1969), griechischer Basketballspieler, siehe Dinos Angelidis
 Iason Chronis (* 1980), niederländischer DJ und Produzentsiehe Mason (DJ)